Бакнинь:

 Бакнинь — город во Вьетнаме.
 Бакнинь — провинция во Вьетнаме.